

Cinema 
Jubilee – film del 1978 diretto da Derek Jarman
Jubilee – film del 2000 diretto da Michael Hurst

Fumetto 
Jubilee – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
Jubilee – stile musicale del gospel
Jubilee Records – etichetta discografica statunitense
Jubilee – album video di Brian Eno del 1977
 Jubilee Edition – antologia di Klaus Schulze del 1997
Jubilee – album dei Grant Lee Buffalo del 1998
Jubilee – album raccolta dei Sex Pistols del 2002
JUBILEE – album dei Versailles del 2010
Jubilee - album dei Japanese Breakfast del 2021

Teatro 
Jubilee – musical di Cole Porter del 1935

Altro 
Marshall Jubilee – amplificatore della Marshall per il 25º anniversario della marca
Jubilee line – linea della metropolitana di Londra.